Дин Семлер (; род. 1943 год, Ренмарк, Южная Австралия, Австралия) — австралийский кинооператор. За всю свою карьеру он работал как оператор, режиссёр, второй режиссёр и помощник режиссёра.

Жизнь и карьера

Ранняя жизнь 
Семлер родился в Ренмарке, Южной Австралии. Его первой работой в киноиндустрии была работа оператором на телевидении. Позже он начал снимать документальные и образовательные фильмы для Film Australia. В середине 1970-х он был оператором фильмов «A Steam Train Passes» (1974); и «Let the Balloon Go». В поздних 1970-х он был оператором фильма «A Good Thing Going». Его первым фильмом был фильм «Sleeping Out» (1980).

1980-е 
Семлер был оператором фильма «Безумный Макс 2» (1981). Обширные панорамные съёмки пустыни австралийской пустоши Семлером привлекли международное внимание к его работе. Семлер также был оператором в последующих фильмах: «Дорожный воин» и «Безумный Макс 3» (1985). Он также был оператором для австралийского мини-сериала «Bodyline» (1984). В поздних 1980-х был оператором нескольких популярных фильмов, таких как «Коктейль» (1988) и «Молодые стрелки» (1988).

1990-е 
В 1990 году Семлера, как оператора, нанял Кевин Костнер для фильма «Танцующий с волками», за который он получил премию «Оскар» за лучшую операторскую работу. Семлер заснял под объективом комедию «Городские пижоны» (1991) и боевик «Последний киногерой» (1993) в ранних 1990-х. В 1995 году Семлер опять работал с Костнером в фильме «Водный мир».

2000-е 
В 2000-х Семлер был оператором различных фильмов, включая комедии («Чокнутый профессор 2» 2000 года и «Брюс Всемогущий» 2003 года) и боевики («Три икса» 2002 года и «Форт Аламо» 2004 года). В середине 2000-х Семлер был оператором футбольной комедии «Всё или ничего» (2005) и комедии «Поцелуй на удачу» (2006). В 2006 году Семлер работал с Мелом Гибсоном снова в фильме «Апокалипсис». Камера Семлера работала направленной на красоту пышных мезоамериканских джунглей, оформленных для «Апокалипсиса».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу